Эвринома:

 Эвринома — в древнегреческой мифологии океанида, дочь Океана и Тефиды.
 (79) Эвринома — астероид главного пояса, принадлежащий к светлому спектральному классу S.

См. также 
 Евринома